Диатомит — рыхлые или сцементированные кремнистые отложения, осадочная горная порода белого, светло-серого или желтоватого цвета, состоящая более чем на 50 % из панцирей диатомей.

Диатомиты бывают морского, реже пресноводного (озёрного) происхождения. Содержат 70-98 % кремнезёма, обладают большой пористостью, малым объёмным весом, хорошими адсорбционными и теплоизоляционными свойствами. Распространены в палеоген-неогеновых и четвертичных геологических отложениях.

Добывается как полезное ископаемое — диатомовая земля или кизельгур. Применяется в строительстве, промышленности и в сельском хозяйстве.

Описание 

Диатомит образуют плотные кремнеподобные литифицированные диатомовые отложения

физические свойства:
 Плотность диатомита не превышает единицы, в среднем составляя 0,5-0,7 г/см3.
 Цвет диатомита обычно колеблется от светло-серого до желтовато-серого.

Характерной особенностью диатомитов является с одной стороны наличие аморфной, активной кремнекислоты, с другой — тонкопористая структура, лёгкость, малая теплопроводность, значительная термостойкость.

Химический и минеральный состав 
Панцирь диатомей образован опалом (SiO2H2O). Удельный вес кремнезёма панциря 2,07, показатель преломления 1,43.

За время длительного захоронения опал постепенно превращается в халцедон, а затем — в кварц. В меловых и палеогеновых диатомитах кремнезём нередко замещается пиритом.

Кремнёвые организмы 
Группы кремнёвых организмов (организмы, обладающие функцией отложения кремния):
 диатомовые водоросли
 силикофлягелляты
 перидинеи (частично)
 синезелёные водоросли (частично)
 злаки (частично)
 радиолярии
 кремнёвые губки.

Остатки организмов с кремнёвым скелетом играют важную роль как породообразователи. Кремнёвые организмы в ископаемом виде встречаются в разных породах. Спикулы губок и панцири радиолярий известны с докембрия и изобилуют в палеозое. Диатомовые водоросли известны как редкое исключение в юрских осадках и лишь в меловых отложениях начинают играть некоторую роль. В третичное время диатомовые приобретают важное породообразующее значение.

Разновидности диатомита 
По цвету, плотности, месту добывания.

Мировой рынок 
Мировые разведанные запасы диатомита распределяются следующим образом:
 Казахстан - 1 800 млн тонн
Россия — 350 млн тонн
 США — 250 млн тонн
 Китай — 110 млн тонн
 Дания — 85 млн тонн.

Страны лидеры по производству продукции из диатомита:
 США — 36 %
 Китай — 20 %
 Дания — 9 %

Месторождения диатомита 

В СССР к 1983 было разведано 27 месторождений диатомита с балансовыми запасами 139,8 млн м³.

Известны месторождения диатомита в Закавказье, на Кольском полуострове, Дальнем Востоке, восточном склоне Урала, в Среднем Поволжье. Почти половина запасов находится в Ульяновской области. В СССР разрабатывалось 13 месторождений, ежегодная добыча составляла 800 тысяч м³.

В 1990-х годах многие предприятия пришли в упадок из-за тяжёлой экономической ситуации и по причине устаревания технологий.

Сегодня в России разрабатываются несколько месторождений диатомита:

 Кисатибское
 Инзенское
 Барышское
 Забалуйское
 Шарловское
 Чуварлейское
 Сенгилевское
 Атемарское
 и другие

Добыча 
В России диатомит стали добывать ещё в XVIII в. в Симбирской губернии. Сейчас в Ульяновской области на базе Инзенского месторождения действует крупный диатомовый комбинат, производящий различные материалы и изделия из диатомита. Ведется добыча в Камышловском месторождении (Средний Урал).
Месторождения диатомита есть в Пензенской, Ростовской, Свердловской, Костромской, Калужской и многих других областях России. Трепел (название происходит от города Триполи в Ливии, вблизи которого долгое время велась добыча этого ископаемого), добываемый неподалёку от г. Дмитрова Московской области, использовали как добавку в бетон при строительстве канала Москва-Волга. Когда крупные месторождения диатомита в 80-е гг. XX в. были обнаружены в Сибири, событие считали сопоставимым по значимости с открытием тюменских месторождений нефти.

Области применения 
Самое первое письменное упоминание о практическом применении диатомита имеет возраст около 4000 лет. В нём говорится об использовании диатомита в китайской провинции Цзилинь в зернохранилищах c целью защиты от насекомых. Сегодня данное направление по-прежнему актуально, — диатомиты используют в качестве натуральных инсектицидов.

Сельское хозяйство 
Животноводство
Диатомит — кормовая добавка для кормов сельскохозяйственных и домашних животных. Код по европейской цифровой системе пищевых добавок — E551c.

Также диатомит может применяться в качестве абсорбента (подстилки-осушителя) в местах содержания животных.

Растениеводство
Диатомит применяется в растениеводстве, ландшафтном дизайне, в садоводстве, разведении комнатных и контейнерных растений с целью улучшения гидратации и аэрации почвы, сокращения полива и повышения урожайности.

Также диатомит применяется в растениеводстве как натуральный и экологически чистый инсектицид, комплексно применяемый для защиты от насекомых на садовых участках, теплицах, оранжереях и в зернохранилищах (обработка зёрен и семян, почвоподготовка, защита взрослых растений).

Металлургия 
Диатомит применяется как основной компонент при производстве теплоизоляционных смесей в металлургии, жаростойких и лёгких бетонов, засыпка для тепловой изоляции, тепловых печей и технологического оборудования.

Водоочистка 
Диатомит применяется как фильтровальная загрузка для водоочистки и водоподготовки в условиях коммунальных хозяйств, очистки промышленных стоков, фильтров бассейнов, дельфинариев, водных хозяйств. Диатомит обладает увеличенной сорбционной ёмкостью по железу, марганцу и тяжёлым металлам.

Нефтехимия 
Сорбенты на основе диатомита применяются для ликвидации нефтяных загрязнений с различных поверхностей. Диатомит обладает высокой сорбционной ёмкостью по нефти, кроме того, может служить своего рода «контейнером» для размещения бактерий — нефтедеструкторов. Такие комбинированные сорбенты чрезвычайно эффективны в условиях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций связанных с разливами нефти и нефтепродуктов.

Известно применение диатомита в качестве стабильного поглотителя нитроглицерина в динамите.

Строительство 
В строительстве диатомит нашёл применение в качестве активного минерального компонента органо-минеральных модификаторов для бетонов.

Фармация 
Применяется при производстве антибиотиков.

См. также 
 Диатомитовый кирпич
 Кизельгур (целит) — руда из диатомита
 Диатомовый ил
 Горная мука
 Трепел

Примечания

Литература 
 Швецов М. С. Петрография осадочных пород. 3-е изд. М., 1958.
 Природные сорбенты. М., 1967.
 Фролов В. Т. Литология. М., 1993. Кн. 2.

Ссылки 

 Сарановское месторождение хромитов

Хемогенные, биохемогенные и органогенные породы
Биогенные горные породы